Ива́н Черка́сский:
 Черкасский, Иван Борисович (ок. 1580—1642) — руководитель правительства при царе Михаиле Фёдоровиче.
 Черкасский, Иван Егупович (ум. после 1598) — кабардинский служилый князь, опричный воевода, дворянин московский.